Skopas (griech. Σκόπας) ist der Name folgender Personen:

 Skopas (um 420 v. Chr.–um 330 v. Chr.), ein griechischer Bildhauer

 Skopas Minor, griechischer Bildhauer
 Skopas (Stratege) († 198 v. Chr.), griechischer Stratege
 Skopas (Gemmenschneider), griechischer Gemmenschneider
 Skopas (Schriftsteller), griechischer Schriftsteller

Skopas steht für:
 Skopas, antiker Name des Flusses Aladağ Çayı